Generalow () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Generalow (* 1964), russischer Politiker 
 Jegor Dmitrijewitsch Generalow (* 1993), russischer Fußballspieler
 Leonid Jewstafjewitsch Generalow (1937–1991), sowjetischer Generaloberst 
 Nikolai Alexejewitsch Generalow (1933–2006), sowjetischer Physiker und angewandter Mechaniker